Grato – console nel 280
 Vettio Grato – senatore nel 250
 Valerio Grato – governatore nel 15-26

Pagine correlate
 San Grato